El Torneig de Canton 2009, també conegut com a Guangzhou International Women's Open 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 6a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 20 de setembre de 2009 a Canton, Guangdong, Xina.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
WTA Tour 2009